Цирль () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70369.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханспетер Шнайдер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 Партия Zirl Aktiv занимает 5 мест.
 Партия Zirler Volkspartei занимает 4 места.
 Партия Frischer Wind занимает 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля